Лучшие синглы США 1991 года () — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 1991 год.

Список 1991 года

Примечания

См. также 
 Список синглов №1 в США в 1991 году
 Список альбомов №1 в США в 1991 году
 Billboard Hot 100

Ссылки 
 Лучшие синглы США 1991 года
 Top 100 лучших синглов по годам (Архив)
  Billboard Top Hits 1988-1993 mp3billboardtophits.blogspot.ru
 Billboard Hot 100 Year-End Top 100 Singles of 1991. YouTube

Чарты Billboard 1991 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)
1991 год в музыке США